Пётр Николаевич Веропотвелян (1 июня 1930, Батуми — 29 марта 2017 года, Кривой Рог) — украинский и советский врач, врач в городской больнице № 1. Кривой Рог (1957-1959), главный врач городского клинического родильного дома № 1 г. Кривой Рог (1959-2000), заслуженный врач Украинской ССР, кандидат медицинских наук, член правления Ассоциации акушеров-гинекологов Украины, член Европейской Ассоциации акушеров-гинекологов.

Биография 
Родился 1 июня 1930 года в городе Батуми.

С 1935 г. проживал с семьей в г. Кривой Рог. 

После окончания школы рабочей молодежи №15 (г. Кривой Рог) в 1947 г. поступил в Херсонское мореходное училище ММФ СССР не закончив которое, решил поступить в медицинский институт.

С 1951 по 1957 г обучался в Днепропетровском медицинском институте.

В 1957 г. закончил Днепропетровский медицинский институт.

С 1957 по 1959 годы работал в городской больнице № 1 города Кривой Рог врачом-хирургом, а затем акушером-гинекологом.

С 1959 по 2000 год был бессменным главным врачом городского клинического родильного дома № 1 г. Кривой Рог.

В период с 1965 по 1967 годы – заведующий районным отделом здравоохранения Центрально-Городского района (г. Кривой Рог). За этот период под его руководством простоены корпуса поликлиники на 750 посещений за смену, стационар на 250 коек, водолечебницу многопрофильной клинической больницы №3; реконструировано нексколько лечебных учреждений района.

В 1975 году по его инициативе впервые в практической системе здравоохранении бывшего СССР был построен отдельный 3-х этажный корпус медико-генетического центра, который и на сегодняшний день является одним из ведущих медико-генетических центров Украины.

В 1976 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидат медицинских наук.

В 1993 г. под руководством Веропотвеляна П.Н. построен новый 5-ти этажный корпус специализированного центра пренатальной диагностики, медицины плода и генетики репродуктивной функции человека.

С 2000 по 2002 годы – главный врач КУ "Межобластной центр медицинской генетики и пренатальной диагностики" (г. Кривой Рог).

с 18.07.2002 г. по 29.03 2017 г. – заведующий кабинетом патологии репродуктивной функции Межобластного центра медицинской генетики и пренатальной диагностики" (г. Кривой Рог).

Как врач-клиницист свою профессиональную деятельность в значительной степени посвятил лечению женщин с бесплодием, благодаря чему более 7000 женщин обрели долгожданное счастье материнства.

Активно занимался социально-общественной деятельностью, неоднократно изибирался депутатом Центрально-городского районного совета г. Кривой Рог.

Кроме клинической практики, занимался научной деятельностью.
П.Н. Веропотвелян - автор более 650 научных работ, опубликованных в отечественных и зарубежных медицинских изданиях, в т.ч. в монографиях и учебниках, автор изобретения и 15 рационализаторских предложений. Член редколлегии и редакционных советов ряда отечественных научных медицинских журналов: «Педиатрия», «Акушерство и гинекология», «Здоровье женщины», «Репродуктивная эндокринология», «Женский доктор» и другие.

Петр Николаевич до последнего своего вздоха активно и плодотворно работал. Даже в последний день своей жизни он трудился на своем рабочем месте.

Награды и звания 
 Знак «Отличник здравоохранения» (1969)
 Медаль «За трудовую доблесть» (1971)
 Орден Трудового Красного Знамени (1971)
 Малая золотая медаль ВДНХ СССР (1980)
 Бронзовая медаль ВДНХ (1983)
 Медаль «Ветеран труда» (1984)
 Заслуженный врач Украинской ССР (1984)
 Юбилейная медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1995)
 Золотой медалью «За достижения в Науке» Международной Кадровой Академии ЮНЕСКО (2000)
 Знак «За заслуги перед городом» (Кривой Рог) 3-й степени (2000)
 Юбилейная медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (2005)
 Почётная награда главы Днепропетровского областного совета (2010)
 Знак «За заслуги перед городом» (Кривой Рог) 2-й степени (2010)
 Юбилейная медаль «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (2010)
 Знак «За заслуги перед городом» (Кривой Рог) 1-й степени (09.11.2011);
 Награда Центрально-Городского района г. Кривой Рог (2013)
 Награда главы Днепропетровской облгосадминистрации "За развитие региона" (2015)

Награды криворожской городской организации профсоюза работников здравоохранения Украины:
 Орден «Исповедник Лука профессор Войно-Ясенецкий», рубиновая номинация (2013)
 Орден «Исповедник Лука профессор Войно-Ясенецкий», лазурная номинация (2015)
 Орден «За достижения в области здравоохранения Кривбасса» (2015)
 Медаль «Знание, Душа, Сердце Людям»
 Награда УПЦ Орден «Преподобного Агапита Печерского» (2015)
 Награда международной общественной организации «Землячество Приднепровья» (2016)

Примечания

Ссылки 
 Пам’яті Петра Миколайовича Веропотвеляна на сайті журналу «Медичні аспекти здоров'я жінки»
 ПАМ'ЯТІ ПЕТРА ВЕРОПОТВЕЛЯНА на сайті ТРК "Рудана"
 Вічна пам'ять Заслуженому лікарю України на сайті спеціалізованої медико-санітарної частини №9]